Куртуа́ () — французьке прізвище.
 Бернар Куртуа (; 1777—1838) — французький хімік. Відкрив хімічний елемент Йод.
 Тібо Куртуа (; 1992) — бельгійський футболіст, воротар.

Див. також 
 Куртуа-сюр-Іонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна.

Французькі прізвища